Рена́льдо — имя, одна из множества производных форм древнескандинавского имени .

Люди 
Имя
  (род. 1984) — пуэрто-риканский баскетболист.
  (1936—2005) — американский певец и сочинитель песен.
  (род. 1990) — американский баскетболист.
  (род. 1984) — албанский футболист.
  (род. 1970) — бразильский футболист.
  (род. 1982) — американский баскетболист, тренер.
 Нехемиа, Ренальдо (род. 1959) — американский бегун.
 Снайпс, Ренальдо (род. 1956) — американский боксёр.
  (род. 1978) — американский игрок в американский футбол, тренер.

Фамилия
 Ренальдо, Дункан (1904—1980) — американский актёр кино и телевидения.

См. также 
 Ринальдо
 
 Рейнальд
 Рейналдо
 Рональдо
 «»